Die Saison 1998/99 war die 54. reguläre Saison der International Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die 16 Teams jeweils 82 Spiele. In den Play-offs setzten sich die Houston Aeros durch und gewannen den ersten Turner Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Rafales de Québec stellten den Spielbetrieb ein.
 Die San Antonio Dragons stellten den Spielbetrieb ein.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Eastern Conference

Western Conference

Turner-Cup-Playoffs

Turner-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Individuelle Trophäen

Weblinks 
 Saison 1998/99 auf hockeydb.com (englisch)

Einzelnachweise 

1998/99
Eishockeysaison 1998/99